Jméno a příjmení František Dvořák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Dvořák (archeolog) – český regionální archeolog, popravený za účast v protinacistickém odboji (1896–1943)
 František Dvořák (Brunner) – český akademický malíř, autor žánrových obrazů a podobizen (1862–1927)
 František Dvořák (fotbalista) – český fotbalista 30. let 20. století
 František Dvořák (fotbalový brankář) – československý prvoligový fotbalista, brankář (1930–2011)
 František Dvořák (fotograf) – český fotograf (1932–1986)
 František Dvořák (historik umění) – český historik umění, autor monografií o výtvarnících a vysokoškolský profesor (1920–2015)
 František Dvořák (hostinský) – český řezník, hostinský a hudební pedagog, otec Antonína Dvořáka (1814–1894)
 František Dvořák (kanovník) – český římskokatolický kněz, kanovník kroměřížské kapituly a ředitel kroměřížského semináře (1816–1887)
 František Dvořák (katecheta) – český římskokatolický kněz, katecheta a autor časopiseckých článků (1868–1951)
 František Dvořák (kněz) – americký římskokatolický kněz českého původu (1873–1943)
 František Dvořák (malíř) – český akademický malíř, grafik a restaurátor (1925–2002)
 František Dvořák (novinář) – český novinář, prozaik, dramatik a filmový scenárista (1908–1972)
 František Dvořák (politik) – český komunistický politik a poúnorový poslanec Národního shromáždění (1922–???)
 František Dvořák (poslanec Českého zemského sněmu) – český rolník a politik ze Sepekova, poslanec zemského sněmu (1855–1934)
 František Dvořák (redaktor) – český redaktor, představitel české menšiny ve Vídni a prvorepublikový rakouský poslanec (1872–1942)
 František Dvořák (šermíř) – český šermíř
 František Dvořák (varhaník) – český varhaník